Willem I ‘de Rijke’ of ‘de Oude’ van Nassau-Siegen (1487-1559), graaf van Nassau-Siegen (1516-1559).
 Willem II van Nassau-Dillenburg (1670-1724), vorst van Nassau-Dillenburg (1701-1724).
 Willem van Nassau (1601-1627), heer van de Lek (1625-1627), buitenechtelijke zoon van Maurits van Oranje.
 Willem van Nassau (1620-1679), zoon van voorgaande.
 Willem van Nassau (1792-1839), hertog van Nassau (1816-1839).
 Willem van Nassau (1819-1823), zoon van voorgaande.
 Willem van Nassau (1823-1828), broer van voorgaande.
 Willem van Nassau-Beilstein (?-1430), domproost te Mainz.
 Willem van Nassau-Siegen (1416-?), zoon van Engelbrecht I van Nassau-Siegen.
 Willem ‘de Jonge’ van Nassau-Siegen (1533-1584); sinds 1544: prins Willem van Oranje. 
 Willem van Nassau-Siegen (1592-1642), graaf van Nassau-Siegen (1624-1642), veldmaarschalk van het Staatse leger (1633-1642).
 Willem van Nassau-Weilburg (1577-1597), graaf van Nassau-Weilburg (1593-1597).
 Willem van Nassau-Zuylestein (1649-1708), heer van Zuylestein (1672-1708), 1e graaf van Rochford (1695-1708).
 Willem van Nassau-Zuylestein (1682-1710), 2e graaf van Rochford (1708-1710).
 Willem van Nassau-Zuylestein (1717-1781), 4e graaf van Rochford (1738-1781).
 Willem van Nassau-Zuylestein (1754-1830), 5e graaf van Rochford (1781-1830).

Zie ook 
 Willem Adolf van Nassau-Usingen (1710-1710), zoon van Willem Hendrik I van Nassau-Usingen.
 Willem Adriaan van Nassau-LaLecq (1704-1759), vrijheer van Bergen (1708-1759).
 Willem Adriaan van Nassau-Odijk (ca. 1632-1705), heer van Odijk, Kortgene, Zeist en Driebergen.
 Willem Frederik van Nassau-Diez (1613-1664), graaf en sinds 1652 vorst van Nassau-Diez (1632-1664).
 Willem George Friso van Nassau-Diez (1685-1686), zoon van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Willem Hendrik I van Nassau-Usingen (1684-1718), vorst van Nassau-Usingen (1702-1718).
 Willem Hendrik II van Nassau-Usingen = Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken (1718-1768).
 Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken (1718-1768), vorst van Nassau-Usingen (1718-1735), vorst van Nassau-Saarbrücken (1728-1768).
 Willem Hyacinth van Nassau-Siegen (1667-1743), vorst van Nassau-Siegen (1699-1742) en Nassau-Hadamar (1742-1743).
 Willem Lodewijk van Nassau-Bergen (1727-1792), vrijheer van Bergen (1759-1792).
 Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620), graaf van Nassau-Dillenburg (1606-1620) en stadhouder van Friesland (1584-1620).
 Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1590-1640), graaf van Nassau-Saarbrücken (1627-1640).
 Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg (1634-1636), zoon van Ernst Casimir van Nassau-Weilburg.
 Willem Maurits van Nassau-Grimhuizen (1603-1638), heer van Grimhuizen.
 Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (1679-1753), heer van Woudenberg (1712-1753), heer van Ouderkerk (1749-1753), veldmaarschalk van het Staatse Leger (1747-1753).
 Willem Maurits van Nassau-Siegen (1649-1691), vorst van Nassau-Siegen (1679-1691).
 Willem Maurits van Nassau-Siegen (1717-1719), zoon van Frederik Willem Adolf van Nassau-Siegen.
 Willem Otto van Nassau-Siegen (1607-1641), generaal in het Zweedse leger.
 Willem Samuel van Nassau-Idstein (1704-1704), zoon van George August Samuel van Nassau-Idstein.

Doorverwijspagina's 
 Willem der Nederlanden (doorverwijspagina)
 Willem van Luxemburg (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje (doorverwijspagina)
 Willem van Oranje-Nassau (doorverwijspagina)
 Nassau (doorverwijspagina)